Rounders (film)
Rounders (sport), een spel uit Schotland dat lijkt op softbal en honkbal